KF Partizani je albánský fotbalový klub . Byl založen roku 1946 ve městě Tirana. Domovským stadionem je Qemal Stafa stadium s kapacitou 27 529 diváků. Současným trenérem je Shpëtim Duro.

Vítězství 
 Kategoria Superiore – 1947, 1948, 1949, 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962–63, 1963–64, 1970–71, 1978–79, 1980–81,1986–87, 1992–93, 2018-19
 Albánská První divize – 2000–01
 Albánský fotbalový pohár – 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004
 Albánský Superpohár – 1993, 2004
 Balkánský klubový pohár – 1970

Evropské poháry 

 QR = Předkolo
 1R = 1. kolo
 2R = 2. kolo

Externí odkazy 
 

Albánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Sport v Tiraně